Serafini ist der Familienname folgender Personen:

 Amadeus Serafini (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Anna Maria Serafini (* 1953), italienische Politikerin
 Beppe Serafini (1915–1987), italienischer Maler
 Camillo Serafini († 1952), Gouverneur von Vatikanstadt und Numismatiker
 Cristina Serafini (* 1978), italienische Schauspielerin
 Domenico Serafini (1852–1918), italienischer Kardinal
 Dorino Serafini (1909–2000), italienischer Automobil- und Motorradrennfahrer
 Ferruccio Serafini (1920–1943), italienischer Pilot
 Filippo Serafini (1831–1897), italienischer Jurist und Hochschullehrer

 Giulio Serafini (1867–1938), italienischer Geistlicher, Bischof von Pescia und Kardinal
 Lorenzo Serafini (1773–1846), italienischer Geistlicher, Kurienbischof

 Marco Serafini (* 1956), luxemburgischer Fernsehregisseur
 Matteo Serafini (* 1978), italienischer Fußballspieler
 Sergio Serafini, italienischer Schauspieler
 Serafino de’ Serafini (1324–1393), italienischer Maler, im 14. Jh. tätig
 Thaisa Serafini (* 1985), brasilianische Squashspielerin

Siehe auch:
 Codex Seraphinianus, Künstlerbuch
 Serafin
 Serafino